Гийом де Крой (; 1498 — 7 января 1521, Вормс) — герцог и князь-епископ Камбре, архиепископ Толедский и кардинал.

Биография 
Второй сын Анри де Кроя, графа де Порсеан, и Шарлотты де Шатобриан.

Аббат-коммендатарий Аффлигема в Брабанте и Отмона в Эно. 4 декабря 1515 стал коадъютором при своем родственнике Жаке де Крое, князе-епископе Камбре. После его смерти в августе 1516 назначен епископом Камбре.

1 апреля 1517 папа Лев X по просьбе короля Карла I «украсил его священным пурпуром», возведя в сан кардинала. 25 мая назначен кардиналом-диаконом Санта-Марии-ин-Аквиро.

В том же году назначен епископом Кории в Эстремадуре, но после смерти архиепископа Толедского Франсиско Хименеса де Сиснероса, получил его кафедру в качестве администратора, и стал, таким образом, примасом Испании. Вероятно, это назначение было сделано по просьбе его дяди, фаворита Карла Габсбурга Гийома де Кроя, и вызвало сильное возмущение испанцев, недовольных засильем нидерландских приближенных короля.

В 1518 году для обучения Гийома, жившего в Лувене, был приглашен знаменитый испанский гуманист Хуан Луис Вивес.

17 августа 1519 передал епископскую кафедру Камбре младшему брату Роберту.

Гийом де Крой не был рукоположен в епископы и не успел побывать в Испании. Во время Вормсского рейхстага 6 января 1521 он упал с лошади во время охоты, повредил вену и умер на следующий день. Официально о его смерти было объявлено 11-го. Погребение состоялось 21 января, затем тело было перевезено в Хеверле в церковь целестинцев, основанную его отцом. Эпитафия кардиналу была сочинена гербовым королём Карла V Никезом Ладамом. В настоящее время гробница находится в церкви капуцинов в Энгьене.

Примечания

Литература 
  
 
 , p. 28 
 Francquen Ch. J. de. Croy, p. 11 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826

Ссылки 
 
 

Дом де Крой
Епископы XVI века
Епископы Камбре
Архиепископы Толедо
Кардиналы Льва X
Погибшие в результате падения с лошади